

Géographie 
 Parga est une localité de 2 022 habitants située en Épire, sur la côte ouest de la Grèce, au bord de la mer Ionienne.
 Parga est un dème du district régional de Préveza, Épire.

Vénus 
 Parga Chasmata est une profonde vallée longue de 100 000 kilomètres située sur l'hémisphère sud de la planète Vénus.

Hydronymie 
 , page d'homonymie

Patronyme 

 Manuel Jiménez de Parga (1929-2014), un homme politique, juriste et diplomate espagnol.
  (1969-), guitariste britannique.
Patronyme hispanique